Гаррия () — род грибов из подсемейства  семейства .

На территории России произрастает один вид из рода Гаррия — Harrya chromipes, русские названия: обабок окрашенноножковый, или тундровик.

Другой вид Harrya atriceps растёт в Коста-Рике.

Съедобный гриб.

Примечания 

Болетовые
Роды грибов